Don't Wanna Lose You (Gloria Estefan), een nummer van de Cubaans-Amerikaanse zangeres Gloria Estefan uit 1989
Don't Wanna Lose You (Lionel Richie),  een nummer van de Amerikaanse zanger Lionel Richie uit 1996